Такмичње у скоку увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 28. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 20 земаља.

  Аустрија (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (1)
  Естонија (2)
  Израел (1)
  Литванија (2)
  Немачка (2)
|valign="top"|
  Норвешка (2)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  Турска (1)
 } Уједињено Краљевство(1)
  Украјина (1)
  Финска (1)
|valign="top"|
  Француска (1)
  Хрватска (1) 
  Црна Гора (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских скакачица увис 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичарке су биле подељене у две групе по 13 такмичарки. Квалификациона норма је износила 1,92 метара. У финале су се све пласирале према постигнутом резултату (кв)

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 21. Европског првенства 1938—2012.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Извори 

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном